A 2009-es német nagydíj volt a 2009-es MotoGP-világbajnokság kilencedik futama. A versenyt a Sachsenringen rendezték július 19-én. A MotoGP versenyét Valentino Rossi nyerte csapattársa, Jorge Lorenzo előtt. A 250-eseknél Marco Simoncelli, a 125-ösöknél Julián Simón végzett az első helyen.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye 

A verseny eredetileg 29 körös lett volna, de az első kör után az eső miatt leintették, a versenytáv pedig végül 19 körösre rövidült.

A 125 cm³ végeredménye

Források 

Motorversenyzés Németországban
Nemet